PUQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Presidente C. I. del Campo, Punta Arenas, Cile